La classe Swiftsure peut faire référence à cinq classes de navires de la Royal Navy :
 la , une classe de vaisseaux de 74 canons de  lancée au début du  ;
 la , une classe de cuirassés à coque en fer lancée à la fin du  ;
 la , une classe de cuirassés de type Pré-Dreadnought lancée au debut du  ;
 la classe Swiftsure, ou classe Minotaur, une classe de croiseurs qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une classe de sous-marins nucléaires en service de 1974 à 2010.

Swiftsure